

Algemeen 
 minteken, het teken voor aftrekken en negatieve getallen
 Minpool, zie Pool (elektriciteit)
 min (beroep) of zoogster, stilster of minnemoeder, een vrouw die het kind van een ander tegen vergoeding borstvoeding geeft
 liefde
 Min (mythologie), een Egyptische god van de vruchtbaarheid
 Min Jiang, twee Chinese rivieren
 Min (taal), een Chinese taalgroep
 Min (achternaam), een Chinese en Koreaans achternaam
 Min (Nederlandse achternaam), een Nederlandse achternaam
 Min (koninkrijk), een Chinees rijk in Fujian rond Fuzhou (909-945)

Personen en personages

Achternaam Min 
 Eric Min (1959), Belgisch essayist en criticus
 Grace Min (1994), tennisspeelster uit de Verenigde Staten
 Ide Min, Nederlands dichter
 Jaap Min (1914 – 1987), Nederlands schilder
 Maarten Min, Nederlands architect
 Neeltje Maria Min (1944), Nederlands dichteres
 Rosa Min (1992), Nederlands voetbalster
 Min Ryoung (1982), Koreaans schaatser
 Willemien Min (1956), Nederlands illustratrice en schrijfster
 Yang Min (1963), voor Italië uitkomend tafeltennisser, afkomstig uit China

Voornaam of bijnaam Min 
 Elmindreda Fershaw, personage uit Het Rad des Tijds
 Gao Min (1970), Chinees schoonspringster
 Min Ko Naing (1962), Burmees activist en politiek gevangene
 Min Leibrook (1903-1943), Amerikaanse jazz-tuba-speler
 Liu Min (1983), Chinees langeafstandsloopster
 Min (zangeres) (1991), Zuid-Koreaans zangeres

Afkortingen en codes 
 minimum (doorverwijspagina)
 minister
 ministerie
 minuut (tijd)
 Minangkabaus, Austronesische taal met ISO-code min